Manon Fradette est une chanteuse québécoise née à Inverness près de Thetford Mines, d'où son nom de scène.

Albums 
 1992 : Manon
 1997 : Vérité et autres mensonges
 2000 : J't'arracherai l'Amour
 2008 : Duel de fous

Lien externe 
 Site officiel

Chanteuse québécoise francophone
Nom de scène
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Naissance au Québec